Азнакаево () е град, административен център на Азнакаевски район, автономна република Татарстан, Русия. Населението му през 2010 година е 34 386 души.

История

Население

Източници

Външни препратки 
 Времето в Азнакаево // Sinoptik.bg

Градове в Татарстан